Уилли Лав Брукс (; 8 октября 1986, Чикаго) — американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Bellator, Dream, владел титулом чемпиона Bellator в лёгком весе.

Биография 
Уилл Брукс родился 8 октября 1986 года в городе Чикаго штата Иллинойс. В школьные годы занимался борьбой, но гораздо больше внимания уделял футболу. Поступив в колледж, присоединился к студенческой футбольной команде «Харпер Хокс», однако по совету приятеля решил сменить специализацию и серьёзно занялся смешанными единоборствами.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в ММА на профессиональном уровне в январе 2011 года, победил своего соперника техническим нокаутом в первом же раунде. Дрался преимущественно на территории штата Иллинойс в местных небольших промоушенах, таких как XFO и CCC — во всех случаях неизменно выходил из поединков победителем. В декабре 2012 года выступил на новогоднем турнире Dream в Японии, где техническим нокаутом выиграл у известного японского бойца Сатору Китаоки.

Bellator MMA 
Имея в послужном списке девять побед и ни одного поражения, в 2013 году Брукс привлёк к себе внимание крупной американской организации Bellator Fighting Championships и сразу стал участником гран-при восьмого сезона в лёгкой весовой категории. На стадии четвертьфиналов единогласным решением судей он взял верх над бразильцем Рикарду Тирлони, но в полуфинале за 43 секунды был нокаутирован соотечественником Саадом Авадом, потерпев первое в своей карьере поражение.

Впоследствии выиграл рейтинговый бой с малоизвестным бойцом Крисом Лейвой и принял участие в гран-при легковесов девятого сезона. В четвертьфинале, полуфинале и финале единогласным судейским решением победил Джона Алессио, Саада Авада и Александра Сарнавского соответственно. Чемпион Bellator в лёгком весе Эдди Альварес должен был защищать свой титул в бою против Майкла Чендлера, но получил травму и был заменён выигравшим гран-при Уиллом Бруксом, при этом организаторы поставили на кон титул временного чемпиона. Поединок между ними продлился все пять раундов, в итоге Брукс победил раздельным решением судей. Поскольку чемпион Альварес вскоре покинул промоушен, принадлежавший ему титул стал вакантным — в ноябре 2014 года его разыграли в матче-реванше между Чендлером и Бруксом. На сей раз Брукс одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде и завоевал тем самым титул бесспорного чемпиона Bellator в лёгкой весовой категории.

Брукс сумел дважды защитить полученный чемпионский пояс, выиграв единогласными решениями у Дейва Дженсена и Марцина Хельда. В мае 2016 года в связи с окончанием контракта он объявил об уходе из Bellator, оставив свой титул вакантным.

Ultimate Fighting Championship 
В июне 2016 года стало известно, что Уилл Брукс подписал контракт на шесть боёв с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship. Дебютировал здесь в поединке с Россом Пирсоном, по итогам трёх раундов выиграл у него единогласным решением судей. Затем, однако, потерпел поражение нокаутом от бразильца Алекса Оливейры — таким образом прервалась его впечатляющая серия из девяти побед.

Статистика в профессиональном ММА 

| Победа
| align=center|23-5-1
| Хосе Душ Сантуш Карнеиро Фильо
| Сдача (удушение сзади)
| AOS3 
| 
| align=center|3
| align=center|4:54
| Индиана, Форт-Уэйн, США
|
|-
| Победа
| align=center|22-5-1
| Стивен Сайлер
| Единогласное решение
| XMMA2: Saunders vs Nijem 
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Южная Каролина, Гринвилл, США
|
|-
|-
|  Поражение
| align=center|21-5-1
| Глейсон Тибау
| Сдача (гильотина)
| Battlefield Fighting Championship FC 2
| 
| align=center|1
| align=center|3:34
| Китай, Макао
|
|-
|Ничья
|align=center|21-4-1
|Рашид Магомедов
|Единогласное решение
| PFL 9
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Лонг-Бич, США
|
|-
| Победа
| align=center|21-4
| Роберт Уотли
| Единогласное решение
| PFL 5
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Юниондейл, США
|
|-
| Победа
| align=center|20-4
| Луис Фирмину
| Единогласное решение
| PFL 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Чикаго, США
|
|-
|Поражение
|align=center|19-4
|Ник Ленц
|Сдача (гильотина)
|UFC Fight Night: Werdum vs. Tybura
|
|align=center|2
|align=center|2:05
|Сидней, Австралия
|
|-
|Поражение
|align=center|19-3
|Шарлис Оливейра
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 210
|
|align=center|1
|align=center|2:30
|Буффало, США
|
|-
|Поражение
|align=center|19-2
|Алекс Оливейра
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson
|
|align=center|3
|align=center|3:30
|Портленд, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-1
|Росс Пирсон
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter: Team Joanna vs. Team Cláudia Finale
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-1
|Марцин Хельд
|Единогласное решение
|Bellator 145
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Сент-Луис, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-1
|Дейв Дженсен
|Единогласное решение
|Bellator 136
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Ирвайн, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-1
|Майкл Чендлер
|TKO (удары руками)
|Bellator 131
|
|align=center|4
|align=center|3:48
|Сан-Диего, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-1
|Майкл Чендлер
|Раздельное решение
|Bellator 120
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Саутавен, США
|
|-
| Победа
|align=center|14-1
| Александр Сарнавский
| Единогласное решение
|Bellator 109
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Бетлехем, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
|Саад Авад
|Единогласное решение
|Bellator 105
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Рио-Ранчо, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
|Джон Алессио
|Единогласное решение
|Bellator 101
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Портленд, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
|Крис Лейва
|TKO (удары руками)
|Bellator 97
|
|align=center|3
|align=center|2:20
|Рио-Ранчо, США
|
|-
|Поражение
|align=center|10-1
|Саад Авад
|KO (удары руками)
|Bellator 91
|
|align=center|1
|align=center|0:43
|Рио-Ранчо, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
|Рикарду Тирлони
|Единогласное решение
|Bellator 87
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Маунт-Плезант, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
|Сатору Китаока
|TKO (удары руками)
|Dream 18
|
|align=center|2
|align=center|3:46
|Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
|Дрю Добер
|Единогласное решение
|Disorderly Conduct: The Yin & The Yang
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Омаха, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Тори Боггесс
|TKO (удары руками)
|XFO 44
|
|align=center|1
|align=center|4:20
|Хофман-Эстейтс, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Райан Бикслер
|Сдача (удушение сзади)
|Chicago Cagefighting Championship IV
|
|align=center|2
|align=center|1:00
|Вилла-Парк, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Джозеф Ричардсон
|Сдача (рычаг локтя)
|XFO 41
|
|align=center|1
|align=center|3:49
|Айленд-Лейк, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Крис Пейдж
|KO (удар рукой)
|XFO 40
|
|align=center|1
|align=center|4:05
||Вилла-Парк, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Бобби Риарданс
|Сдача (рычаг локтя)
|XFO 39
|
|align=center|3
|align=center|3:22
||Хофман-Эстейтс, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Гильермо Сермент
|Сдача (удушение сзади)
|Chicago Cagefighting Championship III
|
|align=center|2
|align=center|0:45
|Вилла-Парк, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Джей Эр Хайнс
|TKO (удары руками)
|XFO 38
|
|align=center|1
|align=center|2:09
|Вудсток, США
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы Bellator